Jorge Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Jorge Rodríguez (Skirennläufer) (* 1945), spanischer Skirennläufer 
 Jorge Rodríguez (1947) (* 1947), chilenischer Politiker
 Jorge Rodríguez (Politiker) (* 1965), venezolanischer Politiker
 Jorge Rodríguez (Badminton) (* um 1965), Schweizer Badmintonspieler
 Jorge Rodríguez Esquivel (* 1968), mexikanischer Fußballspieler
 Jorge Rodríguez-Novelo (* 1955), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Denver
 Jorge Alessandri Rodríguez (1896–1986), chilenischer Politiker, siehe Jorge Alessandri
 Jorge Damián Rodríguez (* 1977), uruguayischer Fußballspieler
 Jorge Humberto Rodríguez (* 1971), salvadorianischer Fußballspieler
 Jorge Marcelo Rodríguez (* 1985), uruguayischer Fußballspieler